El Torneig d'Estrasburg 2014, oficialment conegut com a Internationaux de Strasbourg 2014, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La 28a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 24 de maig de 2014 al Tennis Club d'Estrasburg, França.

La tennista porto-riquenya Mónica Puig va guanyar el primer títol de la seva carrera, alhora que també fou el primer per Puerto Rico.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 

 Web oficial   

2014
WTA Tour 2014